Дха́ту — санскритский термин:

 Дхату — составные ткани тела человека в аюрведе.
 Дхату — в буддизме синоним к слову «бхута» — первоэлементы, неделимые единицы материи.
 Восемнадцать дхату — в буддизме — шесть органов чувств, шесть объектов чувств и шесть сознаний чувств.